Џуно има више значења:
 Џуно
 Округ Џуно (Висконсин)